Río Tulumayo ist der Name folgender Flüsse in Peru:

 Río Tulumayo (Río Chanchamayo), rechter Quellfluss des Río Chanchamayo in der Region Junin
 Río Tulumayo (Río Huallaga), rechter Nebenfluss des Río Huallaga in der Region Huánuco